Брусни́чка:

 Брусничка — упразднённая деревня, часть посёлка Починок Ларионовского сельского поселения в Приозерском районе Ленинградской области.
 Брусничка — название посёлка Брусничное, ныне вошедшего в черту Выборга, в 1947—1948 годах.